Куршубадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Куршубадзе, Асие Камиловна (1917—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Куршубадзе, Джемал Олегович (род. 1997) — белорусский футболист.